ISO 3166-2:AR — стандарт ISO, який визначає геокоди: він є частиною стандарту ISO 3166-2, яка відноситься до Аргентини.

Стандарт описує 1 федеральний округ (AR-C) і 23 провінції. Перша частина — код ISO 3166-1 для Аргентини (AR), друга частина — одна літера латинського алфавіту.

Коди

Дивись також 

 ISO 3166-2
 ISO 3166-1
 Адміністративний поділ Аргентини

Провінції Аргентини
2:AR
Списки:Аргентина